Trojan nebo Trójan může být:

příjmení osob
 Alois Pravoslav Trojan (1815–1893) – český právník a politik
 Bohuslav Trojan (* 1946) – český spisovatel a nakladatel
 Emil Trojan (1947–2012) – český spisovatel, historik a propagátor československého opevnění
 Filip Trojan (* 1983) – český fotbalista
 František Trojan (1853–1934) – český pedagog a politik
 Ivan Trojan (* 1964) – český herec, syn Ladislava Trojana
 Jakub Schwarz Trojan (* 1927) – český protestantský teolog, profesor UK
 Jan Trojan (1926–2015) – český muzikolog, rozhlasový redaktor a pedagog
 Jan Trojan Turnovský (1530–1606) – český farář, utrakvistický kněz a skladatel
 Jaroslav Trojan (1922–1970) – československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Josef Trojan – více různých nositelů
 Jozef Trojan, též Josef Trojan (1906–1953) – slovenský a československý politik, poválečný poslanec za KSS, oběť politických procesů v 50. letech
 Karel Trojan (* 1975) – český automobilový závodník
 Ladislav Trojan (1932–2022) – český herec, otec Ivana a Ondřeje Trojana
 Ondřej Trojan (* 1959) – český filmový producent a režisér, syn Ladislava Trojana
 Ondřej Trojan (sexuolog) (* 1958) – český sexuolog
 Pavel Trojan – více různých nositelů
 Václav Trojan (1907–1983) – český hudební skladatel
 Václav Trojan (chartista) (* 1945) – český disident, signatář Charty 77 a aktivista Helsinského obč. shromáždění
 Václav Trojan (politik) (* 1954) – český politik, poslanec ČNR a PSP za ODS
 Vojtěch Trojan (* 1999) – český sportovní lezec a mistr ČR v lezení na obtížnost 
 Zdeněk Trojan (* 1936) – český politik, poslanec ČNR a PSP za ČSSD

ženský tvar s přechýlením
 Alžběta Trojanová (* 1987) – česká publicistka a moderátorka zaměřující se na problematiku počítačových her
 Klára Pollertová-Trojanová (* 1971) – česká herečka, manželka Ivana
 Marie Trojanová – více různých nositelek

místní název
 Saint-Trojan-les-Bains – francouzská obec v regionu Poitou-Charentes
 Trojan (Johannesburg) – předměstí Johannesburgu
 Trojan (město) – bulharské město 
 Obština Trojan – okrsek v Bulharsku
 Trojan (659 m) – vrch u obce Bílý Kámen, okres Jihlava

jiné významy
 North American T-28 Trojan – americké tréninkové letadlo
 obyvatel starověké Tróje
 Troján, někdy trójan – planetka nacházející se v jednom z libračních bodů většího tělesa. Většinou se takto označují především Jupiterovi trojáni, pojmenovaní po mytických hrdinech trójské války.
 Neptunův troján – těleso nacházející se v jednom z libračních bodů planety Neptun
 Trojan (automobil) – britský výrobce automobilů
 Trojan (bůh) – slovanská mytologická postava
 Trojan (Červený trpaslík) – první díl 10. řady seriálu Červený trpaslík
 Trojan Nuclear Power Plant – vyřazená jaderná elektrárna v Rainier, stát Oregon, USA
 Trojan Records – britská hudební vydavatelská značka
 Trojan (skupina) – heavymetalová skupina
 Trojský kůň (program)

Rozcestníky - příjmení